Denne liste over fredede fortidsminder i Vejle Kommune viser alle fredede fortidsminder i Vejle Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Vejle Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Vejle Kommune
Vejle Kommune